Proboloides är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Della Valle 1893. Proboloides ingår i familjen Stenothoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Proboloides